Il singolare del torneo di tennis South African Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Guillermo Vilas 7–6, 6–2, 4–6, 7–6.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 José Higueras (quarti di finale)

 Johan Kriek (quarti di finale)
 Sandy Mayer (primo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Christopher Mottram (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1982